Les députés de la septième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1972 pour la période 1972-1976.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1972
 Cabinet Brandt II
 Cabinet Schmidt I

07